Eitle ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Eitle (1854–1881), deutscher Präzeptoratsverweser, Lehrer und sozialistischer Publizist
 Ruth Eitle (1924–1989), deutsche Malerin
 Werner Eitle (* 1959), deutscher Sozialpädagoge

Siehe auch
 Eitel
 Eitler